D1 Grand Prix (D1グランプリ D1 guranpuri, сокращенно D1GP) — серия (чемпионат) профессионального дрифта, проходящая в Японии. После нескольких лет развития любительских соревнований по дрифту, Дайдзиро Инада, основатель журнала Option и Токийского автосалона, и легенда дрифта, Кэйити Цутия, организовали соревнования по дрифту на профессиональном уровне в 1999 и 2000 годах с целью поддержки и развития навыков пилотов, отобранных на местных соревнованиях в различных районах Японии. В октябре 2000 года, соревнования были преобразованы в серию из пяти туров.

С тех пор серия получила распространение в США, Великобритании, Малайзии, Новой Зеландии, и имеет большое количество поклонников по всему миру. D1 стала эталоном для всех серий дрифта, а система парных заездов стала широко принятой в соревнованиях по дрифту во всем мире. Серия превратила не только своих сотрудников, но и многих спортсменов в знаменитостей, появляющихся на различных телешоу и в автомобильных журналах по всему миру. Так же большую популярность получили масштабные модели различных автомобилей серии и видеоигры и симуляторы на тему профессионального дрифта.

Список чемпионов

Чемпионы Тансо (квалификационных заездов)

Примечания

Ссылки 

Автоспортивные соревнования